Montcau (les Valls d'Aguilar), muntanya al municipi de les Valls d'Aguilar a la comarca de l'Alt Urgell 
 Montcau (Rupit i Pruit), muntanya a cavall dels municipis de Rupit i Pruit i de L'Esquirol a la comarca d'Osona 
 Montcau (Montserrat), muntanya a cavall dels municipis de Monistrol de Montserrat i Marganell
 Montcau (Parc de la Serralada de l'Ordal), muntanya a cavall dels municipis d'Argentona i La Roca del Vallès
 El Montcau, cim del massís de Sant Llorenç del Munt al Vallès Occidental 
 El Montcau (Gelida), muntanya a cavall dels municipis de Gelida i de Subirats a la comarca de l'Alt Penedès